Kimmo Savolainen (ur. 2 sierpnia 1974 w Siilinjärvi) – fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Puijon Hiihtoseura.

Swój pierwszy start w PŚ zaliczył 5 marca 1994 w Lahti, zajmując 15. miejsce. Największym sukcesem zawodnika było zwycięstwo na skoczni w Kuopio 28 lutego 1996.

Od kwietnia 2008 do marca 2012 był pierwszym trenerem reprezentacji Finlandii w kombinacji norweskiej. Po sezonie 2011/2012 został jednak zwolniony ze względu na słabe wyniki. W sezonie 2018/2019 rozpoczął pełnienie funkcji głównego trenera reprezentacji Włoch w kombinacji norweskiej.

Mistrzostwa świata w lotach 
 Indywidualnie
 1996  Tauplitz – 31. miejsce
 1998  Oberstdorf – 13. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994 – 68.
 sezon 1994/1995 – 67.
 sezon 1995/1996 – 21.
 sezon 1996/1997 – 45.
 sezon 1997/1998 – 19.

Zwycięstwa w konkursach

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1995/1996 – 29.
 1996/1997 – 29.
 1997/1998 – 25.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 18.
 1998 – 49.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1995 – 60.
 1996 – 27.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994 – 109.
 sezon 1994/1995 – 82.
 sezon 1995/1996 – 36.
 sezon 1996/1997 – 122.
 sezon 1997/1998 – 145.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Kuopio – 19 grudnia 1995 (2. miejsce)
  Ruka – 7 kwietnia 1996 (2. miejsce)
  Rovaniemi – 29 marca 1998 (3. miejsce)

Przypisy

Bibliografia 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Siilinjärvi
Urodzeni w 1974